Plusieurs théorèmes portent le nom du mathématicien anglais James Joseph Sylvester :
 le théorème de Sylvester-Gallai, sur l'existence d'une droite contenant seulement deux points d'un ensemble fini donné de points ;
 le , selon lequel det(I + AB) = det(I + BA), pour deux matrices A, B ;
 la , exprimant une fonction d'une matrice en termes de ses valeurs propres ;
 la loi d'inertie de Sylvester sur la signature d'une forme quadratique ;
 le théorème de Sylvester sur le produit de k entiers consécutifs > k, qui généralise le théorème de Tchebychev ;
 le théorème de Sylvester sur les partitions ;
 le théorème de Sylvester sur les harmoniques sphériques.

Voir aussi 
 Critère de Sylvester, une caractérisation des matrices hermitiennes définies positives ;
 Inégalité de Sylvester sur le rang d'un produit de deux matrices rectangulaires ;
 Solution de Sylvester pour deux pièces, dans le problème des pièces de monnaie de Frobenius ;
 Concepts portant le nom de James Joseph Sylvester.

Sylvester